El jorobado de Notre Dame puede hacer referencia a:

 [[El jorobado de Notre Dame (película de 1923)|El jorobado de Notre Dame de 1923]], película muda dirigida por Wallace Worsley;
 [[El jorobado de Notre Dame (película de 1939)|El jorobado de Notre Dame de 1939]], película dirigida por William Dieterle;
 [[El jorobado de Notre Dame (película de 1985)|El jorobado de Notre Dame de 1985]], película animada  producida por Geoff Collins;
 [[El jorobado de Notre Dame (película de 1996)|El jorobado de Notre Dame de 1996]], película animada producida por la compañía Disney; 
  El jorobado de Notre Dame 2: El secreto de la campana (2002), película animada secuela de la anterior.